Reibholz steht für:
 hölzerner Fender zum Schutz von Booten und Schiffen an Kaimauern
 Lounuat, hölzerner Klangerzeuger auf der Insel Neuirland